Der keusche Josef steht für:
 Der keusche Josef (1917), einen deutschen Stummfilm von Emil Albes
 Der keusche Josef (1930), einen deutschen Spielfilm von Georg Jacoby
 Der keusche Josef (1953), einen deutschen Spielfilm von Carl Boese